Ричмонд — термин, который может означать:

Топонимы

Австралия 
 Ричмонд — город в штате Квинсленд.
 Ричмонд — город в штате Тасмания.
  — город в штате Новый Южный Уэльс.
  — авиабаза в Хоксбери, Австралия.

Великобритания 
  — город в Северном Йоркшире.
 Ричмонд — город в боро Ричмонд-апон-Темс Большого Лондона.
 Ричмонд-апон-Темс — боро Большого Лондона.

Канада 
 Ричмонд — пригород Ванкувера.
 Ричмонд (Квебек).
 Ричмонд (округ, Новая Шотландия).

Новая Зеландия 
 Ричмонд — город в регионе Тасман
  — пригород Крайстчерча.

США 
 Ричмонд — город в штате Вермонт.
 Ричмонд — город в штате Виргиния, столица КША в 1861—1865 годах.
 Ричмонд — название района Нью-Йорка Статен-Айленд до 1975 года, а также округ, с которым он совпадает территориально.
 Ричмонд — округ в штате Виргиния.
 Ричмонд — округ в штате Джорджия.
 Ричмонд — округ в штате Северная Каролина.
 Ричмонд — город в штате Калифорния.
 Ричмонд — город в штате Индиана.
 Ричмонд — город в штате Кентукки.
 Ричмонд (Массачусетс).
 Ричмонд (Миннесота).
 Ричмонд (Миссури).
 Ричмонд (Мичиган).
 Ричмонд (Мэн).
 Ричмонд (Нью-Гэмпшир).
 Ричмонд (Нью-Йорк).
 Ричмонд (Род-Айленд).
 Ричмонд (Техас) — город в штате Техас.

Ямайка 
  — местечко в приходе Сент-Мэри.

Титулы 
 Герцог Ричмонд — английский герцогский титул.
 Граф Ричмонд — английский титул.

Персоналии 
 Ричмонд, Брэнском (род. 1955) — американский актёр и каскадер.
 Ричмонд, Деон (род. 1978) — американский актёр из Нью-Йорка.
 Ричмонд, Джордж (1809—1896) — британский художник-портретист.
 Ричмонд, Иан (1902—1965) — британский археолог.
 Ричмонд, Митч (род. 1965) — американский профессиональный баскетболист.
 Ричмонд, Мэри (полное имя Мэри Эллен Ричмонд; 1861—1928) — одна из основательниц профессиональной социальной работы.
 Ричмонд, Энтони (род. 1942) — английский кинооператор.

Компании 
 Richmond Locomotive Works — американская паровозостроительная компания.